Esistono più comuni francesi con questo nome

Lonzac – Charente Marittima
Le Lonzac (Corrèze)